Sirákov, Tsjechische gemeente
Širákov, Slowaakse gemeente